Шотландский Первый Дивизион 1969/1970 () — 73-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 30 августа 1969 года и закончился 22 апреля 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1969/1970
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1969 году
Спорт в Шотландии в 1970 году